Helconidea är ett släkte av steklar som beskrevs av Henry Lorenz Viereck 1914. Helconidea ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Helconidea